Anatol Dowżenko (1905–1976) – polski neurolog, doktor habilitowany nauk medycznych, rektor Akademii Medycznej w Poznaniu. 
 Anatol Dowżenko (1941–2020) – polski radiolog i neuroradiolog, doktor habilitowany nauk medycznych.